Lyfjaberg – il monte della guarigione nell'Edda poetica
 Lyfjaberg – singolo dei Wardruna del 2020